Ordre Maçonnique Mixte International Le Droit Humain, in het Nederlands de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij „Le Droit Humain“, een internationale gemengde koepel van adogmatische vrijmetselaarsloges
 Le Droit Humain (België), de Belgische afdeling van de Ordre Maçonnique Mixte International
 Le Droit Humain (Frankrijk), de Franse afdeling
 Le Droit Humain (Luxemburg), de Luxemburgse afdeling
 Le Droit Humain (Nederland), de Nederlandse afdeling
 Le Droit Humain (Zwitserland), de Zwitserse afdeling